Robert Friend (dichter) (1913-1998), Israëlische dichter
 Robert Friend (piloot) (1920-2019), Amerikaanse piloot en ufoloog